Кастрокальбон () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдерия. Занимает площадь 88,3 км². Население — 1 081 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Покровителем города считается Эль Сальвадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона